Negative Energie ist ein Begriff, der in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird:
 für eine Bindungsenergie
 im Kontext des Dirac-Sees
 als „negative Energiedichte“ im Kontext exotischer Materie